Sandogo peut désigner :
 Sandogo, la commune rurale située dans le Boussé au Burkina Faso
 Sandogo, la commune rurale située dans le Ouagadougou au Burkina Faso
 Sandogo, la commune rurale située dans le Sourgoubila au Burkina Faso
 Sandogo, la commune rurale située dans le Toéghin au Burkina Faso